Lantschbauer steht für:

 Rudolf Lantschbauer (* 1954), österreichischer Verleger, Weinjournalist und Werbefachmann. 
 Lantschbauer (Gemeinde Peggau), Ortsteil von Peggau, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark